Fernando Rocha (jornalista) - Jornalista e apresentador de televisão brasileiro.

Fernando Rocha (humorista) - Um humorista, apresentador de televisão e actor português.

Fernando Rocha Brant - mais conhecido como Fernando Brant, compositor brasileiro.

Fernando da Rocha Peres - Historiador e administrador cultural.

Fernando da Rocha - Advogado português

Desambiguação